Spelsystem  kan avse:
 Spelsystem (sport) – inom lagidrott anger spelarnas grunduppställning eller taktiska disponering på planen
 Spelsystem (fotboll) – spelsystem inom fotboll
 Spelsystem (ishockey) – spelsystem inom ishockey